Hvorslev (plaats), plaats in Denemarken
 Hvorslev (parochie), parochie in Denemarken